Algerije:
Constantine (stad), een stad in Algerije
Constantine (provincie), een provincie van Algerije
Constantine (dialect), een dialect van het Algerijns Arabisch, vooral gesproken in Algerije
Bisdom Constantine, een bisdom in Algerije
MO Constantine, een Algerijnse voetbalclub

Overige:
Constantine (Cornwall), een civil parish in engeland
Constantine (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Constantine (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Constantine (computerspel), een spel voor de Xbox
Constantine (film), een Amerikaanse film uit 2005
Constantine, een meisjesnaam afgeleid van Constant
Constantine (Muppet), een Muppet
Constantine (personage), een schurk uit de animatieserie Robotboy
Constantine (televisieserie), een Amerikaanse horror/misdaadserie uit 2014
La Constantine, een Frans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Constantine
George Constantine, een Amerikaanse Formule 1-coureur
Susannah Constantine, een Britse presentatrice